Herbertshofen ist

 Herbertshofen (Ehingen), Stadtteil von Ehingen (Donau) im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Herbertshofen (Meitingen), Ortsteil des Marktes Meitingen im Landkreis Augsburg in Bayern